Een verkeersweg:
N226 (België)
N226 (Frankrijk)
N226 (Nederland), zie Provinciale weg 226
N226 (Zwitserland)